Robert Sutton (1. baron Lexinton)
 Robert Sutton (2. baron Lexinton)